Tumarkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Tumarkin (1900–1990), Audiologe
 Anna Tumarkin (1875–1951), russisch-schweizerische Philosophin
 Igael Tumarkin (1933–2021), israelischer Bildhauer und Land-Art-Künstler
 Yon Tumarkin (* 1989), israelischer Schauspieler

Tumarkin ist enthalten in:
 Tumarkinsche Otolithenkrise, plötzliche Stürze von Patienten mit Morbus Menière

Siehe auch:
 Toumarkin